Балковский — название населённых пунктов в России:

 Балковский — посёлок в Городовиковском районе Калмыкии.
 Балковский — посёлок в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Балковский — до 1915 г. название станицы Балковская в Выселковском районе Краснодарского края.

См. также 
 Балковский сельский совет